Il doppio  del Città di Caltanissetta 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marcel Felder e Antonio Veić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dominik Meffert e Philipp Oswald hanno battuto in finale Alessandro Giannessi e Potito Starace 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (Campioni)
  Thiemo de Bakker /  Robin Haase (semifinali)

  Jorge Aguilar /  Federico Delbonis (primo turno)
  Renzo Olivo /  Marco Trungelliti (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Città di Caltanissetta 2013
ATP Challenger Tour 2013